Игорь Валентинович Петко () — советский и украинский учёный, специалист в области оборудования бытового обслуживания, доктор технических наук (1992), профессор (1993), создатель украинской научной школы по гидрорезанию материалов. Отличник образования Украины.

Биография 
Родился 15 апреля 1936 года.

Учился в Криворожском горнорудном техникуме. В 1958 году окончил Киевский политехнический институт.

Совместно с Пискорским Г. А. участвовал в создании различных кафедр профиля оборудования лёгкой промышленности и бытового обслуживания Киевского технологического института лёгкой промышленности, с которым и связал всю научную и преподавательскую карьеру. Профессор кафедры электромеханических систем Киевского национального университета технологий и дизайна.

Умер в 2019 году в Киеве.

Научная деятельность 
Занимался вопросами общего и отраслевого машиностроения. Им опубликовано 280 научных трудов, 5 учебных пособий, 2 учебника, 7 монографий, свыше 22 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Им подготовлено 9 кандидатов технических наук, выступал научным консультантом по докторской диссертации одного человека. 

Является создателем двух научных школ: гидро- и гидроабразивного резания; электробытовой техники.

Научные труды

Справочники 
 Зенкин А. С. Справочное пособие слесаря-сборщика / А. С. Зенкин, И. В. Петко. — : Техніка, 1986. — 159 с.
 Лир Э. В. Электробытовые машины и приборы: справочник / Э. В. Лир, И. В. Петко. — : Техніка, 1990. — 269 с.
 Зенкин А. С. Допуски и посадки в машиностроении: справочник / А. С. Зенкин, И. В. Петко. — : Техніка, 1990. — 317 с.

Учебники 
 Саленко О. Ф. Гідро- та гідроабразивна обробка: теорія, технологія та обладнання: Навч. посібник / О. Ф. Саленко, І. В. Петко, О. В. Третьяков. — : Ін-т змісту і методів навчання, 1999. — 484 с.
 Петко І. В. Основи електропобутової техніки: навчальний посібник / І. В. Петко, О. П. Бурмістенков, Т. Я. Біла. — : КНУТД, 2013. — 239 с.
 Петко І. В. Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв: навчальний посібник / І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, В. В. Кострицький. — : КНУТД, 2016. — 328 с.
 Петко І. В. Електропобутова техніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Петко, О. П. Бурмістенков, Т. Я. Біла, М. Є. Скиба. — : 2012. — 255 с. — Хмельницький: ХНУ, 2017. — 213 с.
 Електромеханічні пристрої (Теорія і практика): навчальний посібник / О. П. Бурмістенков, І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, Б. М. Злотенко. — : КНУТД, 2017. — 275 с.
 Теорія електропривода. Курсове проектування: навч. посібник / О. П. Бурмістенков, І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, Б. М. Злотенко. — : КНУТД, 2018 р. — 212 с.

Награды 
 Отличник образования Украины;
 Государственная стипендия выдающимся деятелям науки (3 марта 2011).

Примечания

Источники 
 Професор з Кривбасу  / В. Бухтіяров // Червоний гірник. — 2012 (8 серпня). — № 59 (21285). — С. 23.

Ссылки 
 Кафедра электромеханических систем КНУТД. 
 Научные школы КНУТД. 

Учёные УССР
Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники техникумов Кривого Рога